Příjmení Dittrich nosilo více osob:
 Arnošt Dittrich (1878–1959), český astronom
 Frank Dittrich (* 1967), německý rychlobruslař
 František Dittrich (1801–1875), pražský starosta a zakladatel vltavské paroplavby
 Helena Bochořáková-Dittrichová (1894–1980), česká grafička
 Jan Dittrich (1801–1892), český zahradník, květinář a podnikatel
 Josef Dittrich (1794–1853), katolický biskup a pedagog, obrozenec a podporovatel Lužických Srbů
 Josef Dittrich (politik) (1818–1898), český lékárník a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Ladislav Dittrich (1929–1997), český katolický kněz
 Miroslav Dittrich (* 1955), český šéfredaktor a moderátor, člen Rady Českého rozhlasu
 Pavel Dittrich, profesor soudního lékařství
 Carl August Dittrich starší (1819–1886), textilní průmyslník v Krásné Lípě
 Carl August Dittrich mladší (1853–1918), textilní průmyslník a mecenáš

Podobná příjmení 
 Ditrych

Česká příjmení
Německá příjmení